Van Winkle Creek ist der Name folgender Fließgewässer:

in Kanada:
 Van Winkle Creek (Lightning Creek), British Columbia

in den Vereinigten Staaten:
 Van Winkle Creek (North Fork Big Coulee Creek), Montana
 Van Winkle Creek (Elliott Slough), Washington